Carl Ottosen kan syfta på:

 Carl Ottosen (1918-1972), dansk skådespelare
 Carl Ottosen (1864-1942), dansk läkare